

События 
 Консулы Рима имп. Максенций и Марк Валерий Ромул, консулы Востока имп. Лициний и имп. Константин.
 Галерий признал Константина и Максенция августами.
 309 (310) — Папа римский Евсевий.
 Вступление на персидский престол царя из династии Сасанидов Шапура II.
 Восстание народа против чиновников, облегчившее рейд хуннов. (Китай)
 Поражение китайцев у Хуанхэ, хуннов у Лояна. Хуннский рейд к реке Хуай.

Родились 
 Климент Анкирский — епископ города Анкира.
 Шапур II — шахиншах Ирана из династии Сасанидов.

Скончались 
 16 февраля — Памфил Кесарийский, священномученик, пресвитер в Кесарии Палестинской.
 7 марта — Василий Херсонесский, один из семи священномучеников Херсонесских, епископ.
 Валерий Ромул — сын римского узурпатора Максенция.
 Василисса Никомидийская — раннехристианская мученица.
 Квириний Сисцийский — епископ Сисции.
 Марцелл I (папа римский)
 Ормизд II — царь царей (шахиншах) Ирана.
 Север Александрийский — мученик Кеметский.
 Фофорс — правитель Боспорского царства.

См. также